Esta é uma lista de municípios do Estado de São Paulo por população no Censo de 2000, incluindo os distritos.

Populacao
2000